El topónimo Farnadeiros puede hacer referencia a:

 Farnadeiros (Lugo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Farnadeiros (Orense), parroquia civil española del municipio de Muiños, provincia de Orense, Galicia.
 San Esteban de Farnadeiros, parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.